Viktor Troicki e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Robin Haase e Matwé Middelkoop, che si sono poi aggiudicati il torneo battendo in finale Nikola Mektić e Alexander Peya con il punteggio di 5–7, 6–4, [10–4].

Teste di serie 

  Marcin Matkowski /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (finale)

 Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (semifinale)
 Robin Haase /  Matwé Middelkoop (campioni)

Wildcard 

  Alexander Donski /  Alexandar Lazov (primo turno)

 Dimitar Kuzmanov /  Vasko Mladenov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2018